in de geologie, gesteenten afgezet in een bepaald tijdvak, zie serie (stratigrafie)
 een aantal op elkaar volgende afleveringen:
 televisieserie
 radioserie
 boekenserie
 stripreeks
 videospelserie
 albumserie (muziek)
 serieproductie
 serieschakeling
 seriële bus